Mughetto – specie di piante erbacee perenni, velenose e rizomatose, appartenente alla famiglia delle Convallariaceae
 Mughetto – stomatite da Candida albicans, cioè una micosi a carico della mucosa orale
 Mughetto – figura araldica